Kitara bezeichnet
 Kitara, legendäres oder historisches Reich in Uganda, Vorläufer von Bunyoro
 Kitara (Gitarre), einfaches, einer Gitarre ähnliches Zupfinstrument auf den Philippinen

Siehe auch:
 Kythera, auch Kythira, griechische Insel
 Kithara, antike griechische Leier
 Kithara, experimentelles Musikinstrument, gebaut von Harry Partch